Guillaume Mautalent, né le , est un scénariste, réalisateur et producteur français.

Biographie 
Il grandit à Caen. Il est finaliste du Prix Junior du Meilleur Scénario en 2002, organisé par Sopadin, avec le scénario Willemot ou le Temps du roi. 

Il est scénariste de plusieurs séries animées, notamment Chasseurs de dragons, Galactik Football, Les Nouvelles Aventures de Peter Pan, Les Mystérieuses Cités d'or, Les Grandes Grandes vacances...

Références

Lien externe

Scénariste français de cinéma
Naissance en octobre 1974